Crvena Jabuka je lahko:
 Crvena Jabuka, Babušnica (Srbija)
 Crvena Jabuka, Ub (Srbija)
 Crvena jabuka, sarajevska glasbena skupina